La  blindée (en russe , parfois traduit «  de tanks »), puis à partir de  la  blindée de la Garde (, en abrégé 2 гв. ТА), est une grande unité de l'Armée rouge durant la Grande Guerre patriotique (la Seconde Guerre mondiale), puis à partir de 1946 de l'Armée soviétique.

Devenue en 1992 une des grandes unités de l'armée de terre russe, elle est renommée  combinée de la Garde (, en abrégé 2 гв. OА), traduisible aussi par «  interarmes de la Garde ». Elle est dissoute en 1998, puis remise en activité en 2001, à Samara sur les rives de la Volga dans le district militaire central.

Grande Guerre patriotique

1943 
La  blindée est mise sur pied à partir du  autour d'Iefremov en reprenant des éléments de la  de réserve du front de Briansk, avec pour commandant le lieutenant-colonel Prokofi Romanenko. Son organisation a varié dans le temps ; en 1943 elle est composée d'une part des  et  (regroupant surtout des chars T-34/76), d'autre part des ,  et  de fusiliers (apportant l'infanterie). Les deux ( et  dès mai-) puis six armées blindées furent les fers de lance des principales offensives soviétiques de la seconde partie de la Grande Guerre patriotique.

Selon la doctrine militaire des opérations en profondeur prônée par l'Armée rouge (théorisée par Triandafillov et Toukhatchevski), une armée blindée (Танковая армия, abrégée en TA) est destinée à être engagée après une percée effectuée par une autre armée combinée (composée d'infanterie largement soutenue par des divisions d'artillerie et des brigades de tanks d'accompagnement) ; le rôle de l'armée blindée étaient de servir d'« échelon de frappe opérative » en s'enfonçant le plus loin possible en territoire adverse (jusqu'à 150 à ), si possible ses corps d'armée avançant en parallèle, pour déstructurer tout le système ennemi.

À partir du , le commandant est confié au lieutenant-colonel . Son premier engagement se fait dès la fin  au sein du front central lors d'une attaque vers Briansk (opération Dmitriev-Sevsk, du  au ). Du 5 au , elle participe à la bataille de Koursk puis du  au  à l'opération Koutouzov. Elle réintègre la réserve de la Stavka en  pour être recomplétée, Rodin laissant le commandement au lieutenant-général Semion Bogdanov à partir du . L'armée participe ensuite à l'opération de Tchernihiv-Pripyat (du  au ).

1944 

L'armée est affectée en  au  ukrainien de Nikolaï Vatoutine, combattant d'abord près de Vinnytsia, puis pendant l'opération de Korsun-Shevchenkovsky (du  au ). Passée au  ukrainien d'Ivan Koniev, elle participe à l'opération Ouman-Botoșani (Umansky-Botoshansky, du  au , dans le cadre de l'offensive Dniepr-Carpates).

Intégrée au  biélorusse de Constantin Rokossovski, l'armée de Bogdanov passe à trois corps blindés ( de la Garde,  et ), réunissant environ , 768 chars et canons automoteurs pour être engagée dans l'offensive Lublin-Brest et participer à la libération de la Pologne orientale. Le , la  de la Garde (du colonel-général Vassili Tchouïkov) attaque et perce le front allemand ; le , la  blindée est lancée en exploitation, passe le Boug pendant la nuit du 21 au 22 et fonce de  vers l'ouest jusqu'aux faubourgs de Lublin atteints le 22 au soir. Mais la garnison de la ville résiste ; le , le  Bogdanov (à ce grade depuis le ) est blessé à l'épaule près de Lublin, d'où son évacuation avec cinq mois d'hospitalisation : Bogdanov est remplacé par son chef d'état-major, le major-général . Le , une unité de reconnaissance de l'armée découvre le camp de Maïdanek, intact, libérant  survivants.

Dans la nuit du 27 au , le front de Rokossovski, la  blindée en tête, reçoit l'ordre de remonter au nord, en longeant la rive droite de la Vistule, vers Praga, le faubourg oriental de Varsovie, pour établir des têtes de pont sur la Vistule et la Narew. L'armée blindée, à l'effectif réduit ( : , , ,  et sept Valentine) par les combats précédents, positionne ses trois corps en ligne à hauteur de Garwolin et doit s'aventurer vers le nord, isolée en pointe. Pendant la nuit, l'armée subit un bombardement par 25 Heinkel He 177 : la chasse soviétique est désormais basée trop loin pour assurer sa protection. Le 29, le  blindé (gauche de la  blindée) enfonce la  allemande près d'Otwock (capturant le général Friedrich Franek), le  blindé de la Garde (centre de l'armée) est arrêté à côté de Zakret par la , mais le  (droite de l'armée) continue plus au nord, passe par Okuniew, atteignant le 30 Radzymin et se rapprochant de la Narew. Radzievski signale qu'il manque d'urgence de soutien aérien, de gazole et d'huile. Mais le , le  Walter Model lance la contre-attaque allemande : la  sortant de Varsovie et la  SS Wiking venant de l'est reprennent Okuniew et encercle tout le  blindé soviétique. Radzievski ordonne à ses corps (presque en panne sèche) de se mettre en défense à 360° : le lendemain, la poche occupée par le  du major-général  se réduit, attaquée par la , la Wiking, la division Hermann Göring et la . Le , la poche et le  sont liquidés ; le lendemain, Model attaque avec ses quatre  le  blindé, avant de les envoyer rétablir le front ailleurs : la  blindée vient de perdre ,  et 200 autres véhicules.

1945 
Retiré du front dès le , ce qui reste de l'armée (une centaine de blindées) est recomplété, puis change de nom le , le jour de la reprise du commandement par Semion Bogdanov, devenant la  blindée de la Garde. L'armée est réorganisée, composée désormais des  et  corps blindés de la Garde et du  (l'infanterie de cette dernière montée sur camions dans le meilleur des cas, ou le plus souvent directement sur les chars).
 opération Varsovie-Poznań (au sein de l'offensive Vistule-Oder) : l'armée est immobilisée cinq jours sur les 16 jours de l’offensive par manque de gazole (malgré l’usage en remplacement d’un mélange kérosène de chauffage avec de l'essence le tout pris aux Allemands, parfois avec de la vodka) ;
 offensive de Poméranie orientale ;
 bataille de Seelow ;
 bataille de Berlin.

Guerre froide 
En , l'unité est renommée la  mécanisée de la Garde, les corps blindés devenant des divisions blindées. Elle fait partie du groupe des forces d'occupation soviétiques en Allemagne, avec  à Fürstenberg/Havel ; la  blindée de la Garde est à Neustrelitz, la  blindée de la Garde à Neuruppin et la  mécanisée à Wustermark.

En 1964, la  de fusiliers motorisés (ex  mécanisée, ex  mécanisé) passe à la  de la Garde ; en 1965, la  blindée de la Garde (ex  blindé de la Garde, ex  blindé) est renommé la  blindée de la Garde. En 1968, l'armée reçoit le titre d'unité de la Bannière rouge. En 1983, la  blindée de la Garde (ex  blindé de la Garde, ex  blindé) passe à la .

En 1988, la  blindée de la Garde, toujours en République démocratique allemande, est composée de la  blindée de la Garde, de la  de fusiliers motorisés de la Garde, de la  de fusiliers motorisés, de la  de fusiliers motorisés, de la  de lance-missiles de la Garde et de la  de missiles antiaériens.

En décembre 1991, la CEI remplace l'URSS (accord de Minsk le 8 ; accords d'Alma-Ata le 21 ; dissolution de l'Union le ). Les Forces armées soviétiques deviennent les « Forces armées conjointes de la CEI », avant d'être partagées à partir de 1992 entre les différents nouveaux États souverains en fonction de leur lieu de garnison. Les Forces armées de la fédération de Russie sont créées le , puis le commandement commun de la CEI est dissous en juin 1993. La  blindée soviétique devient donc la  blindée russe, avec des effectifs réduits.

Armée russe 
Après son évacuation d'Allemagne (prévue par le traité de Moscou du ), les unités de l'armée sont déménagées en 1993 dans le district militaire de la Volga, avec  à Samara, prenant le nom de  combinée de la Garde (perdant la mention d'« armée de tanks »), composée avec seulement deux divisions aux effectifs squelettiques. L'armée est dissoute en 1998.

La  combinée est reformée en 2001. Depuis 2015, elle fait partie du district militaire central, couvrant les régions de la Volga, de l'Oural et de Sibérie occidentale, épaulée par la  qui est plus à l'est à Novossibirsk.

Composition 
La  de la Garde est composée en 2018 des unités suivantes :
  de commandement, à Samara ;
 , à Roshchinsky (oblast de Samara) ;
  (140 BTR-82AM et BTM-80A, 41 T-72B, 15 MT-LB, 4 BRDM-2, 24 , 18 2B14 Podnos, 12 9A33BM2 Osa, 6 9K34/35 Strela-10, 6 2S6M Tunguska et 27 9K38 Igla), à Roshchinsky ;
  Omsko-Novobugskaya (120 BMP-2, 84 T-72B, 11 BTR-80, 4 BRDM-2, 36 2S19 Msta-S, 12 , 6 BM-21 Grad, 12 9P149 Chturm-S, 12 9K331 Tor-M1, 6 9K34/35 Strela-10, 6 2S6M Tunguska et 27 9K38 Igla), à Totskoye (oblast d'Orenbourg) ;
  (12 Iskander M), à Totskoye ;
  d'artillerie de la Garde (8 BM-27 Uragan, 18 2S65 Msta-B, 12 MT-12 Rapira et 18 ), à Totskoye ;
  de lance-roquettes multiples (24 BM-27 Uragan), à Totskoye-2 ;
  antiaérienne (24 9K37-M1 Buk-M1), à Leonidovka (oblast de Penza) ;
  de défense NBC (3 TOS-1 Buratino, 18 BMO-T pour RPO-A Shmel, véhicules de reconnaissance chimique, véhicules de décontamination et générateurs de fumée), à Samara ;
  de transmission, à Kalinovka (oblast de Samara) ;
  logistique, à Samara.

Guerre contre l'Ukraine en 2022 

Pendant l'hiver 2021-2022, de neuf à douze groupes tactiques de bataillon (BTG) de la  combinée sont déployés à proximité de la frontière ukrainienne. En février-mars 2022, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ses unités assiègent Chostka, Konotop et Nijyn, menaçant Kyiv par l'est.

Au , la  est sur la route H7 (celle qui va de Kiev à Soumy) entre Brovary et Prylouky, le  de fusiliers motorisés de la Garde (de la  de tanks) tient la route au nord de Romny, tandis que les deux BTG de la  assiègent encore Konotop ; au , les unités de la  se sont repliées vers l'est, en territoire russe, la  (de la ) couvrant ses arrières.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .

Articles connexes 
 Semion Bogdanov
 Corps blindé
 Corps mécanisé
 Histoire militaire de l'Union soviétique
 Armée de terre russe#Districts militaires et armées

Unité ou formation militaire créée en 1943
Unité militaire soviétique
Armée soviétique de la Seconde Guerre mondiale
Unité blindée
Unité de la Garde soviétique
Organisme récipiendaire de l'ordre du Drapeau rouge
Unité ou formation militaire dissoute en 1998
Unité ou formation militaire créée en 2001
Unité militaire russe